Le Bouchage kan syfta på:
 Le Bouchage, Charente
 Le Bouchage, Isère